Zoravar Andranik (metrostation)
 Andranik Ozanian - generaal, naamgever van bovenstaand station